ROD er et årligt folkemusikstævne for unge mellem 15 og 25. Det blev afholdt første gang i påsken 1996 i Horsens og har siden foregået forskellige steder på Fyn. De senere år har et stigende deltagerantal været årsag til at stævnet har flyttet til både Sjælland og Jylland for at finde lokaler der kunne rumme de mange deltagere. Stævnets mål er at samle unge med interesse for folke- og spillemandsmusik i Danmark, og at hjælpe dem til at fastholde og udvikle denne interesse.

Til stævnet opdeles de ca. 170 deltagere i grupper, der ugen igennem hver indstuderer 2-3 melodier, som opføres til en stor koncert i slutningen af stævnet. Udover disse numre er der storspilsnumre, hvor alle stævnets deltagere indgår i ét stort orkester, som instrueres af årets instruktører.

Oprindeligt startede ROD omkring den danske folkemusiktradition, men over årene har stævnet udviklet sig og udenlandske traditioner er flettet ind således at der i dag findes anden skandinavisk, irsk, engelsk, fransk-canadisk folkemusik samt klezmer- og balkantradition på stævnet. Under stævnet afholdes også workshops af varierende karakter, eksempelvis irsk folkemusik, historiefortælling, dans, afslapning og massage. Stævnets program er krydret med forskellige elementer som skifter lidt fra år til år. Tilbagevendende elementer er fx temafest, ceilidh (åben scene) og koncert med et eller flere professionelle bands.

Efter stævnet spiller nogle af ROD-deltagerne på festivaler og stævner i ind- og udland, og er bl.a. faste indslag på Godtfolk, Halkær Festivallen, Roskilde Spillemandsstævne m.fl.; endvidere har de tidligere optrådt bl.a. til Nordlek i Gøteborg i 2006. Koncertrepertoiret består primært af numrene fra stævnets afsluttende koncert det pågældende år, selvom tidligere numre samt de deltagende spillefolks egne indslag også af og til finder vej til koncerterne.

Tidligere instruktører

Referencer

Eksterne henvisninger 
 RODs hjemmeside

Musikfestivaler i Danmark